Friedewald – comune del circondario di Hersfeld-Rotenburg (Assia)
 Friedewald – comune del circondario rurale di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)